Ральцевич, Василий Никифорович (род. 20 января 1936) — советский художник.
 Ральцевич, Викентий Иванович (1893—1957) — советский философ-марксист и партийный деятель.